Muiron désigne :

Patronymes
 Jean-Baptiste Muiron (1774-1796), colonel français et aide de camp de Bonaparte
 Jean Nicolas Houzeau-Muiron (1801-1844), député français, chimiste et pharmacien

Autres
Muiron (frégate), navire ayant servi durant la campagne d'Égypte

Homonymie de patronyme